Алексей Анатольевич Малашкин (2 декабря 1969, Москва) — российский  театра и кино.

Биография 
Родился в г. Москве в семье артиста МОСКОНЦЕРТа Анатолия Константиновича Малашкина и матери Татьяны Алексеевны Малашкиной, медицинского работника. Окончил ГУЦЭИ им. Румянцева в 1988 году. С 1988 по 1990 служба в ВДВ, в батальонной разведке. В 2004 году окончил РАТИ-ГИТИС. Актёрская карьера началась с 2001 года и успешно продолжается поныне. В детстве Алексей любил быть с отцом в цирке, часто посещал гримёрку Юрия Никулина. Уже тогда он понимал, что хочет стать актёром. 

За 19 лет актёрской карьеры Алексей Малашкин снялся более чем в 100 кино- и видео-проектах, включая рекламу, а так же проявил себя как сценарист и режиссёр.

Фильмография 
  — «Начало пути» — командир отряда
  — сериал «Солдаты» — водитель ком.части
  — сериал «Московская сага»
  — «Параграф 78» — станционный доктор
 — — сериал «След»
  — «Антикиллер Д. К.» — милиционер
  — «Любка» — актёр
  — сериал «Терминал» — Бригадир
  — сериал «Любовь и прочие глупости»
  — сериал «След»
  — сериал «Глухарь»
  — сериал «Шахта» — Александр, учёный
  — сериал «Невидимки»
  — «Свидание»
  — сериал «Побег»
  — сериал «Бомбила»
  сериал «Побег»
  сериал «Пыльная работа»
  сериал «Реальная магия»
  сериал «Адвокат»
  сериал «Москва. Три вокзала»
  сериал «Кулагин и партнёры»
  сериал «Нереальная история»
  сериал «Команда Че»
  сериал «Светофор»
  сериал «Переговорщики»
  сериал «Товарищи полицейские» — Андрей Владимирович Чувило, автосварщик
  сериал «Важняк»
  сериал «Без срока давности» («Нераскрытые дела») — Алексей Самойлов (17-я серия «Пропащая душа»)
 2012 сериал «Учитель в законе»
 2012 сериал «Право на правду»
  сериал «След»
 2012 Moscow cipher "Temel" ( Турция)
 2012 «Предатель»
 2012 сериал «Умельцы»
 2012 сериал «Кодекс чести»
 2012 сериал «Под прицелом»
  — сериал «Реальные пацаны» 
 2012 сериал «До смерти красива»
  — сериал «Пятая стража»
 2013 сериал «Умник» — генерал-лейтенант Бирюков
 2013 сериал «Молодые львы»
 2013 сериал «Женщины-убийцы»
 2013 сериал "Без вести пропавшие" 
 2014 сериал «Власик. Тень Сталина»
  — сериал «ОСА»
  — сериал «След»
  — сериал «Шелест» — Валерий Светлов
 2017 — «Движение вверх» — А. Я. Гомельский
2017 сериал "Вижу знаю"
2018 сериал "Новый человек"
2018 фильм «Анна» реж. Люк Бессон
2017 спектакль "Сказочная чехарда"
2018 спектакль "Теремок"
2018 сериал "Рая знает"
2018 сериал '"Мамы в спорте"'
2018 сериал «Моя чужая жизнь» — майор Егоров
2018 сериал "Улица"
2018 сериал "А у нас во дворе"
2018 фильм "Это ограбление"
2018 сериал "Метод 2"
2018 сериал "Катя и Блэк"
2018 короткометражный фильм "День тишины"
2019 сериал «Персональный ассистент»
  — сериал «Гадалка» — Альберт

Сценарные работы 
  — «Терминал» (для «Синтезфильм» по заказу «НТВ»), 24 серии,
 — — полнометражный фильм «Афганский экстрим» (для кинокомпании «Путь»),
  — «Где ты?» (по заказу «НТВ»),
  — «Антикиллер-3» (для кинокомпании MB-production),
  — полнометражный фильм «Сатисфактор» (для кинокомпании MB-production),

Сценарии рекламных роликов по заказу кинокомпании «Путь», в том числе для рекламы водки «Боевое братство» и огнетушителя «Бонпет».

Режиссерская работа:
 Сериал «Молодые и злые»,
 Сериал «Айтишники»,
 Фильм «Путь».

Примечания

Ссылки 
 Персональный сайт актера Алексея Малашкина
 Страничка на ресурсе Рускино
 Фотографическое портфолио на сайте фотографа Алексея Маслова
 Фотографические пробы для кинопроекта "Звездные сектора" на сайте фотографа Алексея Маслова

Актёры России
Артисты Москонцерта